Юрий Владимирович Трушин:
* Трушин, Юрий Владимирович (род. 1945) — советский и российский учёный.
 Трушин, Юрий Владимирович (род. 1954) — советский и российский финансист, банкир.